Mandić (en serbe : Мандић) est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Serbie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Andrija Mandić (né en 1965), homme politique monténégrin ;
 Bogdan Mandić (1866–1942), saint catholique croate ;
 Dušan Mandić (né en 1994), joueur de water-polo serbe ;
 Džoni Mandić (né en 1966), joueur de rugby à XV bosnien ;
  (né en 1939), écrivain croate ;
 Milica Mandić (née en 1991), taekwondoïste serbe ;
  (1869–1945), homme politique croate ;
 Staniša Mandić (né en 1995), footballeur serbe ;
 Vladislav Mandić (né en 1976), joueur de volley-ball serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe